

Мусачево () — село в Софійській області. Входить до складу общини Єлин Пелин.
 Мусачево () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Гилибово.